Alžběta Šarlota Falcká může být:

 Alžběta Šarlota Falcká (1597–1660) – braniborská kurfiřtka
 Alžběta Šarlota Falcká (1652–1722) – orleánská vévodkyně